Armen Nazarjan (worstelaar) (1974), Bulgaars-Armeens worstelaar
 Armen Nazarjan (judoka) (1982), Bulgaars judoka